Vibulanus ist das Cognomen folgender Personen:

 Kaeso Fabius Vibulanus († 477 v. Chr.), römischer Politiker und Feldherr, Konsul 484, 481 und 479 v. Chr.